Bupleurum opacum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Bupleurum opacum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
opacum